

Musica 
 Colours – album di Adam F del 1997
 Colours – album di Ayumi Hamasaki del 2014
 Colours – album dei Baccara del 1979
 Colours – album di Bill Smith ed Enrico Pieranunzi del 1980
 Colours – album dei Blue del 2015
 Colours – album di Christopher del 2012
 Colours – album di Donovan del 1972
 Colours – album di Donovan del 1987
 Colours – album di Donovan del 1991
 Colours: Live in Concert – riedizione del 2001 dell'album Rising di Donovan del 1990
 Colours – album degli Eloy del 1980
 Colours – album dei Graffiti6 del 2010
 Colours – album di Mark Norman del 2007
 Colours – album dei Michael Learns to Rock del 1993
 Colours – album di Nadia Oh del 2011
 Colours – album dei Resurrection Band del 1980
 Colours – album degli Stone del 1990
 Colours – singolo di Calvin Harris del 2007
 Colours – singolo di Donovan del 1965
 Colours – singolo dei Grouplove del 2011
 Colours – singolo degli Hot Chip del 2006
 Colours – EP di PartyNextDoor del 2014

Televisione 
 Colours TV – canale televisivo statunitense
 Colours – canale televisivo filippino

Pagine correlate 
 Colors